Dahl är ett efternamn som förekommer i de nordiska länderna och som kan stavas på olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2015 gav följande antal personer med namnvarianterna
 Dahl: Sverige 8326, Danmark 7879, Norge 11540, Finland 844
 Dal: Sverige 175, Danmark 248, Norge 130, Finland 16
 Daal: Sverige 16
Totalt blir detta för Sverige 8717, Danmark 8127, Norge 11670, Finland 860 personer.

Källor

Personer med efternamnet Dahl eller med varianter av detta namn

A
Adolf Dahl (1868–1930), svensk politiker, högerman
Adrian Dahl (1864–1935), svensk pianist och tonsättare
Albin Dahl (1900–1980), svensk fotbollsspelare och tränare
 Alva Dahl (född 1985), svensk författare och översättare
 Alwin Dahl (1889–1971), svensk konstnär
Alfred Dahl (1858–1945), svensk landsfiskal
Anders Dahl (1751–1789), svensk botaniker, Linnélärjunge 
Andreas Dahl (född 1984), svensk fotbollsspelare
Anita Dahl (född 1938), svensk skådespelare
Arlene Dahl (1925–2021), amerikansk skådespelerska av norsk börd
Arne Dahl, pseudonym för Jan Arnald (född 1963), som författare av spänningsromaner
Aslaug Dahl (född 1949), norsk längdskidåkare
 Axel Dahl (1832–1880), svensk teckningslärare och konstnär

B
 Balduin Dahl (1834–1891), dansk dirigent och kompositör
 Bastian Dahl (1851–1895), norsk filolog
 Benedikte Dahl (född 1954), dansk skådespelare och psykolog
 Birgitta Dahl (född 1937), svensk politiker, socialdemokrat
 Birgitta Dahl (journalist) (född 1935), svensk chefredaktör
 Börje Dahl (1920–2005), svensk yrkesmålare och konstnär

C
Carina Dahl (född 1962), svensk författare och filmregissör
Carl Adolf Dahl (1828–1907), norsk ingenjör
Carl Adolph Dahl (1769–1819), norsk politiker
Carl G. Dahl (1875–1959), svensk trädgårdsman och pomolog
Carl Yngve Dahl (1913–1989), svensk militär
Cecilie Dahl (1858–1943), norsk målare
Christer Dahl (född 1940), svensk regissör, manusförfattare, författare och producent
Christopher Dahl (1758–1809), svensk präst, språkvetare och psalmdiktare
Christopher Dahl (seglare) (1898–1966), norsk seglare
Chrix Dahl (1906–1994), norsk konstnär
Colette Dahl (född 1929), fransk-svensk reinkarnist och matälskare, radiosommarvärd

D
David Dahl (1895–1974), svensk arkitekt

E
Edward Dahl (1886–1961), svensk medel- och långdistanslöpare
Einar Dahl (1904–1979), svensk skolman, politiker och esperantist, socialdemokrat
Elena Dahl (född 1947), svensk författare och översättare
 Emil Dahl (1880–1961), svensk jurist
 Erik Dahl, flera personer
Erik Dahl (arkitekt) (1898–1983)
Erik Dahl (författare) (1749–1809), svensk prost och författare
 Erik Dahl (konstnär) (1918–2009), yrkesmålare och konstnär
Erik Dahl (militär) (1859–1920), svensk stadsingenjör
Erik Dahl (zoolog) (1914–1999), svensk zoolog
Erik F. Dahl (1917–1981), svensk arkitekt
 Erik W. Dahl (1898–1963), svensk arkitekt

F
 Ferdinand Dahl (född 1998), norsk freestyeåkare
 Frans Dahl (1825–1888), svensk skolman och politiker
 Frantz Dahl (1869–1937), dansk jurist
 Fredrik Dahl (1818–1890), svensk agronom
 Frithiof Dahl (1969–1952), svensk ingenjör och byggmästare

G
 Georg Dahl (1869–1928), svensk författare
 Gudrun Dahl (född 1948), svensk socialantropolog
 Gunnar Dahl, flera personer
 Gunnar Dahl (författare) (född 1942), svensk författare och historiker
 Gustaf Dahl (1835–1927), svensk arkitekt
 Gustaf Dahl (författare) (1890–1992), svensk borgmästare och författare
 Gustav Leonard Dahl (1801–1877), kyrkoherde i Krokstad
 Göran Dahl, flera personer
 Göran Dahl (konstnär) (1944–2022), svensk
 Göran Dahl (sociolog) (född 1953), svensk

H
Hans Dahl (1849–1937), norsk konstnär
Hans Fredrik Dahl (född 1939), norsk historiker och tidningsman
Hans Normann Dahl (1937–2019), norsk målare, grafiker och tidningstecknare
Henrik Dahl (född 1964), svensk skådespelare
Henrik Dahl (fotbollsspelare) (född 1975), svensk
Henrik von Fiuren Dahl (1883–1961), norsk vissångare
Hjalmar Dahl, flera personer
 Hjalmar Dahl (författare), finlandssvensk författare
 Hjalmar Dahl (ingenjör) (1881–1957), svensk ingenjör
 Holger Dahl (1850–1916), dansk musiker

J
 Jacob Dahl (1770–1819), godsägare, bruksägare och köpman
 Jákup Dahl (1878–1944), färöisk präst och bibelöversättare
 Janne Dahl (1924–2006), svensk konstnär
 Johan Christian Dahl (1788–1857), norsk konstnär 
 John Kristian Dahl (född 1981), norsk längdskidåkare
 Johannes Dahl (1886–1953), svensk arkitekt
 Jon Dahl Tomasson (född 1976), dansk fotbollsspelare

K
 Kaj Dahl (1945–2003), finlandssvensk fotograf och författare
 Kal P. Dal (1949–1985), egentligen Carl Göran Ljunggren, sångare, gitarrist och låtskrivare
 Karl Dahl (1868–1953), norsk jurist och politiker
 Karl-Arvid Dahl (1921–1997), svensk teckningslärare, metallgravör, litograf och tecknare
 Kjell Ola Dahl (född 1958), norsk författare
 Knut Dahl (1871–1951), norsk zoolog
 Krister Dahl (1923–2005), svensk arkitekt
 Kristian Dahl (1861–1934), dansk journalist
 Kristian Thulesen Dahl (född 1969), dansk politiker

L
Laila Dahl (född 1964), svensk kristen sångerska, låtskrivare och författare
Linda Dahl (född 1972), svensk sångerska och låtskrivare
Ludvig Vilhelm Dahl (1826–1890), norsk läkare

M
Magnus Dahl (född 1961), svensk företagsledare
Marianna Debes Dahl (född 1947), färöisk författare
Mikael Dahl (1659–1743), svensk konstnär
Mikael Dahl (1708-1741), svensk-engelsk porträttmålare

N
Niels Fredrik Dahl (född 1957), norsk författare och dramatiker
Niels Peter Dahl (1869–1936), dansk politiker
Nils Dahl, flera personer
Nils Dahl (silversmed) (1710–1793), svensk silver- och guldsmed
Nils Dahl (friidrottare) (1882–1966), norsk mellandistanslöpare
Nils Dahl (militär) (1912–1977), svensk militär och diplomat
Nils Alstrup Dahl (1911–2001), norsk teolog
Nils Nilssøn Dahl (1806–1854), norsk politiker
Nils Hufwedsson Dal (1690–1740), svensk publicist

O
Ole-Johan Dahl (1931–2002), norsk datavetare
Olga Dahl (1917–2009), genealog
Oskar Dahl (1902–1966), konstnär och mönstertecknare
Ottar Dahl (1924–2011), norsk historiker
Ove Dahl (1862–1940), norsk botaniker
Owe Dahl (1925–2000), militär

P
Per Dahl (född 1954), svensk redaktör och politiker
Peter Dahl (1934–2019), svensk konstnär
Peter Dahl (musiker) (född 1964), svensk musiker och låtskrivare

R
Regin Dahl (1918–2007), färöisk författare
Richard Dahl (1933–2007), svensk höjdhoppare
Roald Dahl (1916–1990), brittisk författare
Robert A. Dahl (född 1915), amerikansk statsvetare

S
 Siegwald Dahl (1827–1902), norsk konstnär 
 Simon Dahl (född 1975), svensk beachvolleybollspelare
 Sophie Dahl (född 1977), brittisk fotomodell och författare
 Sophie Dahl (skådespelare) (död 1877), balettdansare och skådespelare
 Sophus Dahl (1877–1952), norsk skådespelare
 Staffan Dahl (1919–2009), bibliotekarie och översättare
 Svea Dahl (1870–1940), konsthantverkare
 Sven Dahl (1912–1979), ekonomisk geograf
 Sven Abraham Dahl (1773–1838), medicine doktor, överläkare, och professor
 Sven Gudmund Dahl (1833–1904), gymnasielärare, översättare
 Svend Dahl (1887–1963), dansk biblioteksman
 Svend Dahl (statsvetare) (född 1975), svensk

T
Theodor Dahl (1858–1897), svensk arkitekt
Tone Bianca Dahl (född 1960), norsk dirigent, sångare, musikpedagog och tonsättare
Tor Edvin Dahl (född 1943), norsk författare och översättare
Tora Dahl (1886–1982), svensk författare
 Torsten Dahl (1903–1967), målare och dekorationsmålare
Tove Stang Dahl (1938–1993), norsk jurist, pionjär inom kvinnorätt

U
 Ulrika Dahl (född 1970), professor i genusvetenskap

V
Viking Dahl (1895–1945), svensk tonsättare
Vladimir Dal (1801–1872), rysk författare

W
Walter Scott Dahl (1839–1906), norsk politiker
William Dahl (1883–1919), svenskamerikansk präst
Willy Dahl (född 1927), norsk litteraturvetare

Ö
Östen Dahl (född 1945), svensk språkvetare

Fiktiva personer med efternamnet Dahl eller Dal
Gaus, Roms och Brumund Dal, huvudpersoner i norska TV-serien Bröderna Dal 1978–2005
Leopold och Paulina Dahl, det gifta paret i Lars Ahlins roman Natt i marknadstältet från 1957

Geografi
 Dahl, Luxemburg – en ort i Luxemburg

Se även
Dal (olika betydelser)

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Tyska efternamn